

Sigle 
 Kronprinz Rudolf-Bahn  – società ferroviaria austriaca

Codici 
 KRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karumba (Queensland) (Australia)